Een verkeersweg:
 N760 (België)
 N760 (Frankrijk)
 N760 (Nederland), zie Provinciale weg 760

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing